Okręty US Navy o nazwie USS "Queenfish", pochodzącej od małej ryby żyjącej w Pacyfiku:
 Pierwszy "Queenfish" (SS-393) był okrętem podwodnym typu Balao będącym w służbie w latach 1944-1963.
 Drugi "Queenfish" (SSN-651) był okrętem podwodnym typu Sturgeon służącym w latach 1966-1992.

Queenfish